Hannibalsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Hannibal et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arnór Hannibalsson (1934–2012), philosophe, historien, traducteur et professeur islandais ;
  (né en 1939), homme politique et diplomate islandais.

Notes et références 

de:Hannibalsson
en:Hannibalsson